Бе́лая ма́гия (божественная магия) — вид магического искусства, применение таинственных сил природы и человека в целях добра, — в отличие от чёрной магии или гоэтии, направленных во вред людям. Это искусство подвластно добрым (белым) магам или волшебникам.

Белая магия сводится к воздействию развитой могущественной воли человека на природу. Воля человека, соединённая с непоколебимой уверенностью в её могуществе, может творить чудеса (ср. евангельское изречение о вере, двигающей горами, ). Под влиянием человеческой воли из мозга человека выходит таинственная, своего рода космическая сила, при помощи которой он совершает желаемое.

Обрядности ритуала, рекомендуемые при занятиях магией, играют второстепенную роль, служа лишь средством для сосредоточения воли и внимания. То, что кажется в магических действиях сверхъестественным, в сущности естественно, но необычно. Чтобы творить так называемые чудеса, нужно стать лишь несколько выше обычных условий человеческого существования; по словам Элифаса Леви, нужно приблизиться к высшим ступеням человеческой мудрости или человеческого безумия. Для того, чтобы быть истинным магом, необходимо обладать тремя данными: 1) могучей волей, 2) высшим знанием (см. Веды и Каббала) и 3) любовью к человечеству и истине. .

Примечания 

Магия
Эзотерика